bodoki Ferenczy család, erdélyi nemes család
 csorbai Ferenczy család, Csorbai Ferenczy Benedek 1554-ben I. Ferdinánd királytól nyerte nemesítő adománylevelét
 harasztkeréki Ferenczy család, erdélyi nemes család
 medeséri Ferenczy család, erdélyi nemes család
 nemespanni Ferenczy család Bars és Nyitra vármegyei, ill. verebélyi széki család
 patakfalvi Ferenczy család, erdélyi nemes család
 vízkeleti Ferenczy család, eredetileg Nyitra megyei család, melynek őse vízkeleti Ferenczy Vince , aki 1414-ben Zsigmond királytól új adománylevelet nyert
 Ferenczy család művész-dinasztia a 19-20. században